A111, A.111 ou A-111 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Alerta (A-111), un navire collecteur de renseignements de la Marine espagnole.

Transports 
Automobile
 Autobianchi A111, un modèle du constructeur italien Autobianchi.

Autoroutes
  Autoroute allemande A111 reliant Oranienbourg à Berlin ;
  Autoroute cubaine A111.